Ангри () — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Салерно.

Покровителем города считается святой Иоанн Креститель. Праздник города ежегодно празднуется 24 июня.

История 
Считается, что в древности это место называлось «Ангра» («Angra») — этот топоним ещё встречается в старой части города. В Средние Века название исказилось в «Анкария» («Ancharia»), и в таком виде было зафиксировано в 856 году.

В 522 году, во время византийско-готской войны, в этих местах состоялась битва при Везувии, в результате которой готы были окончательно разбиты, а Византия утвердилась в Италии.

В 1290 году Карл II Анжуйский отдал эти места в качестве феода Пьетро Браэрио (де Браэрису).

В 1421 году эти места стали ареной борьбы между арагонцами и анжуйцами, в которой проявил себя Браччо да Монтоне.

В 1425 году королева Джованна II вновь образовала здесь феод и дала его графу Джованни Цуроло.

Расцвет этих мест пришёлся на XVII век, когда семейство Дориа сделало этот феод княжеством. Дориа владели этими землями вплоть до ликвидации феодализма.

Примечания

Ссылки 
 Информация на начало XX века: 
 Официальный сайт города 

Города Италии